Crowther est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Arnold Crowther (1909-1974), magicien et ventriloque anglais
Antony Crowther (né en 1965), programmeur informatique britannique
Bertha Crowther (1921-2007), athlète britannique
Bosley Crowther (1905-1981), critique de film américain
Charles Crowther (1831-1894), homme politique australien
Emlyn Crowther (né en 1949), drummer néo-zélandais
Eunice Crowther (1916-1986), danseur et chorégraphe britannique
Frank Crowther (1870-1955), homme politique américain
Geoffrey Crowther (1907-1972), homme politique et éditeur britannique
Hal Crowther (né en 1945), journaliste et essayiste américain
Hilton Crowther (1879-?), propriétaire terrien et de club de football anglais
John Edward Crowther (1863-1931), philanthrope britannique
Joseph Stretch Crowther (1820-1893), architecte anglais
Kitty Crowther (née en 1970), illustratrice et auteur de littérature jeunesse belge
Leslie Crowther (1933-1996), comédien anglais
Liz Crowther (né en 1954), actrice anglaise
Norman Crowther Hunt, baron Crowther-Hunt (1920-1987), universitaire et homme politique britannique
Patricia Crowther (né en 1943), spéléologue américain
Paul Crowther (né en 1953), professeur de philosophie anglais
Robert Crowther (né en 1987), athlète australien
Samuel Ajayi Crowther (1809-1891), évêque nigerian
Stan Crowther (né en 1935), joueur de football anglais
Stanley Crowther (1925-2013), homme politique anglais
Steve Crowther (né en 1957), homme politique anglais

Welles Crowther (1977-2001), pompier et héros américain

Toponyme

Crowther, localité de la Nouvelle-Galles du Sud

Voir aussi
Mather & Crowther, agence de publicité londonienne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme